Slim Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Slim Island (Union County, Kentucky)
 Slim Island (Warren County, Kentucky)
 Slim Island (Louisiana)
 Slim Island (Pike County, Missouri)
 Slim Island (St. Charles County, Missouri)